

Ла-Кросс — місто, штат Канзас
 Ла-Кросс — місто, штат Вірджинія
 Ла-Кросс — місто, штат Вашингтон
 Ла-Кросс — місто, штат Вісконсин

 Ла-Кросс — місто, штат Флорида
 Ла-Кросс — місто, штат Індіана